

Sigle 
 Rapporto di compressione – indice caratteristico di un motore termico
 Regione di convergenza – in matematica, una parte di piano complesso nella Trasformata zeta
 Regolamento recante le disposizioni comuni – regolamento dell'Unione europea recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei
 Reifen Druck Control – un sistema di rilevamento della pressione degli pneumatici
 Repubblica Democratica del Congo – uno Stato dell'Africa Centrale
 Risarcimento Danni da Circolazione di veicoli
 Reddito di cittadinanza

Codici 
 RDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Redencao (PA) (Brasile)